Pioneer  kan syfta på:
 Pioneer Corporation – en japansk elektroniktillverkare av konsumentelektronik
 Pioneerprogrammet – en lång serie rymdsonder från NASA:s Jet Propulsion Laboratory
 Pioneer Fund – en amerikansk stiftelse för rashygien

Geografi
 Pioneer, Kalifornien – en ort i USA
 Pioneer, Louisiana  – en ort i USA
 Pioneer, Ohio – en ort i USA

Se även
 Pionjär
 HMS Pioneer